Келья — может означать:
 Келья — жилище монаха.
 Келья — река приток Котыльи.